Az 1981-es U20-as jégkorong-világbajnokságot 1980. december 27. és 1981. január 2. között rendezték Nyugat-Németországban. A tornát a svéd válogatott nyerte, Finnország ezüstérmes, a Szovjetunió pedig bronzérmes lett.

A csoport 
Az 1981-es tornán a csapatokat két négyes csoportba osztották, amin belül minden válogatott játszott a csoport összes többi tagjával. A csoportok első két helyezettjei továbbjutottak a bajnoki fordulóba, a többi nemzet pedig a rájátszásban küzdött a főcsoportban maradásért. Az első körben egymás ellen elért eredményeket a csapatok továbbvitték a második fordulóba. A bajnoki forduló első három helyezettje szerezte meg az érmeket.

Csoportkör

Arany csoport

Kék csoport

Rájátszás

Bajnoki forduló

Végeredmény 

Ausztria kiesett a főcsoportból, és 1982-ben a B csoportban versenyzett (a helyére a svájci válogatott érkezett).

Pontkirályok

Díjak

B csoport 
A B csoport versenyét az franciaországi Strasbourgban tartották, 1981. március 23–29. között. A nyolc csapatot két négyes csoportba osztották; a csoportok első két helyezettjei a továbbjutásért küzdött, az utolsó két helyezett egy helyosztón belül játszott a végső helyezésért. Az első körben egymás ellen elért eredményeket a csapatok továbbvitték a második fordulóba. A tornán debütált a jugoszláv válogatott, akik Magyarország helyére érkeztek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztó

Feljutásért 

Svájc feljutott a főcsoportba.

Pontkirályok

További információk 
 1977–81 World Junior Hockey Championships
 Championnat du monde 1981 des moins de 20 ans

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20